Gustavo Domingo Quinteros Desabato – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino naturalizzato boliviano, difensore
 Leandro Desábato – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino, difensore
 Leandro Luis Desábato – calciatore argentino, centrocampista